Osoby:
 Anton Gödde – niemiecki polityk
 Björn Gödde – niemiecki aktor
 Marco Gödde – niemiecki muzyk

Zobacz też:
 Goedde
 Godde